Де́ннис Ао́го (; 14 января 1987, Карлсруэ) — немецкий футболист нигерийского происхождения. Бронзовый призёр чемпионата мира 2010 года.

Карьера

Клубная 
На юниорском уровне Аого играл за «Бюлахер», «Карлсруэ» и «Вальдхоф». В 2002 году оказался в молодёжной команде «Фрайбурга», в составе которого и провёл первый матч в Бундеслиге. Во «Фрайбурге» играл до 2008 года, за 3 сезона провёл 94 матча и забил 11 мячей.

В 2008 году перешёл в «Гамбург». 26 октября дебютировал в составе нового клуба, выйдя на замену в матче с «Хоффенхаймом». В течение сезона 2008/09 сумел занять место в основе команды.

29 августа 2013 года Аого перешёл в «Шальке 04» в аренду сроком на один год. 9 февраля 2014 года было объявлено о том, что «Шальке» выкупил контракт Аого у «Гамбурга», а сам футболист подписал контракт с «кобальтовыми» до 2017 года с возможностью продления ещё на один год.

9 августа 2017 года Аого на правах свободного агента перешёл в «Штутгарт», с которым заключил контракт на два года. В начале сентября 2019 года Деннис Аого присоединился к «Ганноверу», подписав контракт до конца сезона 2019/20. В конце января 2020 года Аого и клуб договорились о расторжении контракта.

Международная 
Деннис имеет нигерийские корни и мог выступать за сборную Нигерии, которая несколько раз приглашала игрока, но в итоге футболист сделал выбор в пользу Германии. В составе молодёжной сборной этой страны выиграл чемпионат Европы 2009.

В 2010 году дебютировал в составе взрослой сборной в матче с Мальтой. В том же году Йоахим Лёв включил игрока в расширенную заявку на чемпионат мира 2010 года, а позже и в основную. На мундиале Аого сыграл один матч, за бронзовые медали с командой Уругвая.

Достижения 
Молодёжная сборная Германии
 Чемпион Европы: 2009
Сборная Германии
 Бронзовый призёр чемпионата мира: 2010

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футболисты Германии
Игроки сборной Германии по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Игроки сборной Германии по футболу
Игроки ФК «Фрайбург»
Игроки ФК «Гамбург»
Игроки ФК «Шальке 04»
Игроки ФК «Штутгарт»